Музей Медоуз (иногда Музей имени Медоуза; , неофициально «Прадо в прериях») — художественная галерея в американском городе Даллас (штат Техас), основанная в 1965 году; расположен на территории кампуса Южного методистского университета (SMU); основой коллекции стало собрание нефтепромышленника Алгура Медоуза (1899—1978) — другим музеем основанным им стал Художественный музей Медоуз в Шривпорте (штат Луизиана); проводит временные выставки произведений современного искусства.

История и описание

См. также 
 Университет штата Луизиана

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Музеи Далласа
Художественные музеи США